The Tramp's Surprise – cortometraggio del 1899 prodotto dalla Mitchell & Kenyon
The Tramp's Surprise – cortometraggio del 1902 diretto da Alf Collins
The Tramp's Surprise – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin